Onderdistrict in Indonesië
 Pagar Gunung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Pagar Gunung (Bermani Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Pagar Gunung (Kepahiang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Pagar Gunung (Padang Guci Hulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Pagar Gunung (Halongonan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Pagar Gunung (Kotanopan), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Pagar Gunung (Lubai), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra